El término Tratado de Constantinopla puede referirse, en esta enciclopedia, a alguno de los siguientes acuerdos firmados en la ciudad de Constantinopla (actualmente llamada Estambul):

 Tratado ruso-bizantino de 907, tratado entre la Rus de Kiev y el Imperio bizantino.
 Tratado ruso-bizantino de 911, tratado entre la Rus de Kiev y el Imperio bizantino.
 Tratado ruso-bizantino de 945, tratado entre la Rus de Kiev y el Imperio bizantino.
 Tratado de Constantinopla de 1479, firmado por la República de Venecia y el Imperio otomano tras la guerra entre ambos.
 Tratado de Constantinopla de 1590, firmado entre Abás el Grande, sha de Irán, y el Imperio otomano.
 Tratado de Constantinopla de 1700, por el que se puso fin a la guerra que el Zarato ruso y el Imperio otomano mantenían desde 1686.
 Tratado de Constantinopla de 1724, por el que Rusia y el Imperio otomano se dividían el territorio de Persia.
 Tratado de Constantinopla de 1736, por el que Persia y el Imperio otomano firman la paz y el segundo cede Persia occidental y el Cáucaso.
 Tratado de Constantinopla de 1740, acuerdo de navegación y comercio entre el Reino de Nápoles y el Imperio otomano.
 Tratado de Constantinopla de 1782, firmado entre España y Turquía.
 Tratado de Constantinopla de 1784, por el que  Turquía acepta la anexión rusa de Crimea.
 Tratado de Constantinopla de 1800, por el que Rusia y el Imperio otomano acordaron la formación de la República de las Islas Jónicas.
 Tratado de Constantinopla de 1832, por el que se puso fin a la Guerra de independencia de Grecia.
 Convención de Constantinopla, tratado internacional de 1888 por el que se regulaba el uso libre del canal de Suez.
 Tratado de Constantinopla de 1913, por el que se fijan los límites territoriales entre Bulgaria y el Imperio otomano.

Otros 
 Tratado de Constantinopla y muerte de Selim, comedia escrita por Miguel de Cervantes hacia 1585, posteriormente desaparecida.

Véase también
Protocolo de Estambul, conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.